

Geografia

Niemcy 
 Dörfl – dzielnica Neumarkt-Sankt Veit

Zobacz też 
 Dörfel
 Dörfle
 Steinberg-Dörfl